Мочоге има више значења:

 Мочоге (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мочоге (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику